Процион — звезда в созвездии Малый Пёс.

См. также 
 Процион () — другое название семейства Еноты.